Der Begriff Change Management hat mehrere Bedeutungen:

 Change Management (ITIL), ein Begriff aus der Informatik
 Veränderungsmanagement, ein Begriff aus der Betriebswirtschaftslehre
 Organizational Behavior, Änderung im Verhalten (Grundprinzipien, Selbstorganisation etc.)